El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España fue un departamento ministerial con competencias en industria, comercio y turismo desde 1991 hasta 1993.

Titulares 

 (1991-1993): José Claudio Aranzadi Martínez

Véase también 

Ministerios de Industria de España
Ministerios de Comercio de España
Ministerios de Turismo de España